Turza Mała (gromada w powiecie mławskim)
 Turza Mała (gromada w powiecie płockim)